Едмонсон има више значења:
 Округ Едмонсон (Кентаки)
 Едмонсон (Тексас)